Landry kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean-François Landry
 Bernard Landry

Robotskapade auktorsförkortningar